Кубок Чехії з футболу 2010–2011 — 18-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вперше здобув клуб Млада Болеслав.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2010

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/9 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/17 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/23 листопада 2010

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 квітня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 квітня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/27 квітня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/21 квітня 2011

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 травня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 травня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чехії на soccerway 

2010–2011
Чехія
Чехія